Claude Paré ist der Name folgender Personen:

* Claude Paré (Künstler) (* 1956), kanadischer Künstler, Gartengestalter, Schriftsteller und Poet 
 Claude Paré (Filmschaffender) (auch Claude Pare), kanadischer Szenenbildner, Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor 
 Claude Paré (Schachspieler), kanadischer Schachspieler